Abasja kan syfta på följande platser:

Georgien 

 Abasja (distrikt), Megrelien-Övre Svanetien, 
 Abasja (vattendrag), Megrelien-Övre Svanetien, 
 Abasja (ort), Megrelien-Övre Svanetien,